Mangusta (italienisch für „Mungo“) ist die Typbezeichnung für:
 Den Sportwagen De Tomaso Mangusta
 Den Sportwagen Qvale Mangusta
 Den Kampfhubschrauber Agusta A129
 Die italienische Luxus-Yacht-Serie Mangusta 165